Het Nederlands kent tal van vaste uitdrukkingen, waarin naamvallen voorkomen die buiten zulke uitdrukkingen niet meer voorkomen. Deze uitdrukkingen worden versteend genoemd.

Onderstaande (onvolledige) lijst is een opsomming van deze uitdrukkingen, met waar nodig een (korte) toelichting.

Lijst 

Nederlandse versteende uitdrukkingen met een naamval